Dyre steht für:
 Dyre (Adelsgeschlecht), dänisches Adelsgeschlecht
 Dyre (Vorname), männlicher Vorname